Semoy kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Semoy (vattendrag),

Frankrike 

 Semoy, Loiret, departementet Loiret i regionen Centre-Val de Loire, 

Robotskapade Belgienförgreningar